Kwalifikacje do World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016) miały na celu wyłonienie dwóch żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7, które uzyskały status stałych uczestników sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series.

Informacje ogólne 
Już podczas ostatniego turnieju sezonu 2014/2015 World Rugby ogłosiła, że status core teams na następny sezon otrzymała najlepsza dziewiątka klasyfikacji generalnej, zaś kolejne dwa miejsca zarezerwowano dla czołowych zespołów turnieju kwalifikacyjnego. Zaplanowany on został do rozegrania w Dublinie na należącym do University College Dublin stadionie UCD Bowl w dniach 22–23 sierpnia 2015 roku. W zawodach wzięło udział dwanaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Podział na grupy i rozkład gier oraz lista sędziów turnieju zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec lipca 2015 roku.

W transmitowanych w Internecie zawodach najlepsze okazały się Japonki, które wraz z Irlandkami uzyskały status stałych uczestników sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Q
2015 w Irlandii
Sport w Dublinie
Rugby union w Irlandii